Чжан (Zhāng):
 Чжан — китайская фамилия
 Чжан — единица объёма текста в Китае
 Чжан — китайская мера длины = 100 цуней (около 3 м)

См. также 
Чжань (фамилия)